Infantizid steht für:
 Infantizid (Zoologie), Tötung von Nachkommen der eigenen Art bei Tieren
 Kindstötung, Tötung eines Kindes meist durch einen Elternteil
 Kindstötung in der Literatur, Kindstötung als literarisches Motiv
 Infantizid (Buch), Thriller der Autoren Matthias Hoffmann und Grit Bode-Hoffmann

Siehe auch:
 Kindermord (Begriffsklärung)